Astronomia: Janus (satèl·lit), satèl·lit de Saturn
 Mitologia: Janus (mitologia), déu de la mitologia romana guardià de la llar i de les entrades de les cases
 Música: Janus (grup), banda nord-americana de Chicago.
 Subcultura: Janus, revista sobre el fetitxisme de les surres o spanking.